Hakusan (berg), een 2702 meter hoge slapende stratovulkaan in Japan
 Hakusan (Ishikawa), een stad in de Japanse prefectuur Ishikawa
 Nationaal park Hakusan, een nationaal park in Japan